Crvica je lahko:
 Crvica, Bosna in Hercegovina
 Crvica, Srbija